Lake Rotopounamu ist der Name zweier Seen in Neuseeland:

 Lake Rotopounamu (Waikato), in der Region Waikato auf der Nordinsel
 Lake Rotopounamu (Hawke’s Bay), in der Region Hawke’s Bay auf der Nordinsel